Visco puede referirse a:
 El nombre común de la planta Viscum album; 
 El nombre común de la planta Viscum cruciatum; 
 La localidad italiana llamada Visco; o
 La empresa japonesa desarrolladora de videojuegos y tragaperras llamada Visco Corporation'''.